RCA kan syfta på:
Radio Corporation of America – ett amerikanskt skivbolag och elektronicföretag grundat 1919 och uppköpt av GE 1986
 RCA Records – ett skivbolag som ägs av Sony Music Entertainment
 Victor (skivbolag) – ett skivbolag köpt av Radio Corporation of America 1929 
 RCA (varumärke) – varumärket RCA sedan 1987 ägt av Thomson
 RCA – nationalitetsbeteckning, ISO 3166-1, för motorfordon från Centralafrikanska republiken
RCA-kontakt – en kontakt för anslutningar mellan bandspelare, cd-spelare och förstärkare
RCA (Root Cause Analysis), se grundorsaksanalys
RCA (Recovering Couples Anonymous), se anonyma tillfrisknande par